FK Jonava, celým názvem Futbolo klubas Jonava, je litevský fotbalový klub z města Jonava. Klubové barvy jsou bílá a modrá. Založen byl v roce 1990 jako Azotas.

Historické názvy 
 1990 – Azotas
 1994 – Achema-Lietava
 1996 – Lietava
 2017 – FK Jonava

Úspěchy 
A Lyga
4. místo (1x): 2017 
 Pirma lyga (D2):
  Vítěz (4) - 1992–93, 1998–99, 2012, 2015

Sezóny

Soupiska 
Aktuální k 11. 11. 2022

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Bývalí trenéři
  Marius Bezykornovas (2015–2016)
  Robertas Poškus (2016) 
  Donatas Vencevičius (2017) 
  Mindaugas Čepas  (2017) 
  Felipe Ribeiro (2018) 
  Darius Gvildys (2018) 
  Artūras Ramoška (2018) 
  Eisvinas Utyra (2019–2020; 2021–2022)
  Jevhen Lutsenko, (2022).

Reference

Externí odkazy 
 FK Jonava: fkjonava.lt
 FK Jonava: alyga.lt
 FK Jonava: Soccerway
 FK Jonava: Sofascore
 Globalsportsarchive

Litevské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1990